Diese Seite stellt die Statistiken, Fakten und Rekorde der Arizona Cardinals dar.

Falls nicht anders angegeben, befinden sich die Daten auf dem Stand der letzten abgeschlossenen Saison. Die Quelle der Daten ist – wenn nicht anders angegeben – die Webseite pro-football-reference.com.

Statistik 
Nach Ende der Saison 2022 ließen sich folgende statistischen Werte ermitteln:

Rekorde

Direkter Vergleich 
Mit 129 Spielen fanden die meisten Spiele der Cardinals gegen die New York Giants statt. Am Erfolgreichsten gegen die aktuellen Teams der NFL sind sie gegen die Tennessee Titans.

Legende:

Alle Saisons seit 1920

Erstrunden Draft-Picks 

Nachfolgend werden hier alle Erstrunden Draft-Picks aus dem NFL-Draft aufgelistet, welche die Cardinals seit dem ersten Draft 1936 getätigt haben. Die Cardinals konnten bisher fünfmal den Gesamtersten im NFL-Draft auswählen (1939, 1940, 1945, 1958 und 2019). Von der Louisiana State University, der University of Notre Dame, der University of Oklahoma und der Texas A&M University haben sie bisher mit jeweils vier Spielern die meisten Erstrunden-Picks ausgewählt.

Legende:

Anmerkungen

Quellen 
 Arizona Cardinals auf pro-football-reference.com
 Passing records auf pro-football-reference.com
 Rushing records auf pro-football-reference.com
 Receiving records auf pro-football-reference.com
 Defense records auf pro-football-reference.com
 Return records auf pro-football-reference.com
 Kicking & Punting records auf pro-football-reference.com
 Head-to-head auf pro-football-reference.com
 Draft History auf pro-football-reference.com

Liste (American Football)
Zahlen und Rekorde